Меришани има више значења:

 Меришани (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Меришани (Добротешти), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Меришани (Бабаица), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Меришани (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији